Montinhac (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Montinhac (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Montinhac (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 Montinhac (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda (regió d'Aquitània)
 Montinhac (Alier), municipi francès al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia)
 Montinhac de Lausun, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània)
 Montinhac e Topineria, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània)
 Cantó de Montinhac, cantó francès del districte de Sarlat e la Canedat (departament de la Dordonya)